Reddick désigne :

 Reddick, une ville de Floride ;
 Reddick, un village de l'Illinois.

Homonymie de toponyme